Stati Uniti d'America
 Phillipsburg – census-designated place della Contea di Tift, Georgia
 Phillipsburg – capoluogo della Contea di Phillips, Kansas
 Phillipsburg – villaggio della Contea di Laclede, Missouri
 Phillipsburg – città della Contea di Warren, New Jersey
 Phillipsburg – villaggio della Contea di Montgomery, Ohio
 Phillipsburg – comunità non incorporata delle contee di Austin e Washington, Texas